Wutzke ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christian Wutzke (1767–1842), deutscher Wasserbau-Experte, topographischer Schriftsteller und Chronist
 Oswald Wutzke (* 1936), deutscher Theologe und Politiker (DA, später CDU)
 Ulrich Wutzke (* 1946), deutscher Geologe, Verleger und Herausgeber